Влади́мир Васи́льевич Во́лков:
  (1929—2007) — советский и украинский актёр.
 Волков, Владимир Васильевич (1921—1986) — советский легкоатлет, тренер.
 Волков, Владимир Васильевич (род. 1948) — советский и российский художник.
 Волков, Владимир Васильевич (род. 1955) — казахстанский политический и общественный деятель.